Název Dubina nese více objektů

obecný význam
 dubový les – porost dubů (též doubrava)

části obcí
 Dubina (Ostrava) – místní část městského obvodu Ostrava-Jih v okrese Ostrava-město
 Dubina (Šemnice) – část obce Šemnice v okrese Karlovy Vary
 Dubina (Zruč nad Sázavou) – část obce Zruč nad Sázavou v okrese Kutná Hora
 Dubina (Mladá Vožice) – část obce Mladá Vožice v okrese Tábor
 Dubina (Pardubice) – sídliště v Pardubicích

zaniklé obce
 Dubina (Libá) – zaniklá obec v okrese Cheb
 Dubina (Jevany) – zaniklá obec v okrese Praha-východ

 jiné sídelní celky
 Dubina (Texas) – nezařazené území v okrese Fayette v Texasu

chráněná území
 Dubina (přírodní památka) – dubohabrový lesík v okrese Kroměříž

vrchy a hory
 Dubina (Brdská vrchovina) (634,3 m) – vrchol v Brdech, severovýchodně od Skořic v okrese Rokycany
 Dubina (České středohoří) – vrch v jihovýchodní části Českého středohoří
 Dubina (Plaská pahorkatina) (542,7 m) – vrchol v Stříbrské pahorkatině, jižně od Borovan v okrese Tachov
 Dubina (Ralská pahorkatina) – vrch severovýchodně od obce Kunratice u Cvikova v okresech Česká Lípa a Liberec, v CHKO Lužické hory

Související články 
 Dub – obecně rod vyšších rostlin, jinak mnoho různých významů